Натуральне число 303
 303 рік до нашої ери
 303 рік нашої ери